Сан-Луїс-Потосі () — поширений у Мексиці топонім:
 Сан-Луїс-Потосі (штат)
 Сан-Луїс-Потосі (місто)
 Сан-Луїс-Потосі — селище в штаті Чіапас, муніципалітет Альтамірано, з населенням 642 людини.

Див. також 
 Архієпархія Сан-Луїс-Потосі
 Потосі

Посилання